Виктор Георгиевич Чутак (2 января 1938, Ширеуцы — 18 января 2009, Яссы) — молдавский советский актёр. Народный артист Молдавской ССР.

Биография 
Родился 2 января 1938 года в селе Ширеуцы, Королевство Румыния.

Артистическую карьеру начал в Театре им. В. Александри в Бельцах.

В 1964 году окончил театрально-кинематографический факультет Кишиневского института искусств им. Г. Музическу (класс Валерия Купчи).

В 1964—2004 годах — актёр Драматического театра им. А. С. Пушкина в 1994 году переименованного в Национальный театр им. Михая Эминеску, в 1994—2004 годах был худруком этого театра.

В кино с 1966 года дебютировав в фильме «Красные поляны», за роль в ленте «Долгота дня» удостоен первой премии «За лучшую мужскую роль» на VIII Всесоюзном кинофестивале.

Покинул сцену в 2004 году и вместе с семьей переехал в Яссы, где умер в 2009 году, похоронен на кладбище Святого Павла в Яссах.

Награды и признание 
 1975 — Главный приз «За лучшую мужскую роль» на VIII Всесоюзном кинофестивале
 1978 — Заслуженный артист Молдавской ССР
 1980 — Орден Трудового Красного Знамени
 1980 — Государственная премия Молдавской ССР
 1991 — Народный артист Молдавской ССР
 1998 — Орден Республики Молдавия

Фильмография 

 1966 — Красные поляны — Лие Крунту
 1967 — Марианна — дядя Петя, связник
 1971 — Лаутары — Тома Алистар-старший, отец
 1971 — Офицер запаса — эпизод
 1972 — Последний гайдук — Ион Кодряну
 1973 — Дмитрий Кантемир — Некулче, советник Кантемира
 1973 — Мосты — Костаке
 1974 — Долгота дня — Штефан Бардэ — главная роль
 1974 — Мужчины седеют рано — Алекса Мынзу — главная роль
 1975 — Конь, ружьё и вольный ветер — Марку
 1975 — Что человеку надо — эпизод
 1976 — По волчьему следу — комиссар бригады
 1977 — Когда рядом мужчина — Октавиан Павлович
 1977 — Корень жизни — Туркан, начальник строительного поезда на Баме
 1977 — Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе — Морозище
 1980 — Где ты, любовь? — Георгий Павлович, директор школы
 1981 — Право руководить — Андрей Павлович Солодун — главная роль
 1982 — Эта мужская дружба — эпизод
 1982 — Июньский рубеж — эпизод
 1982 — Лебеди в пруду — Никанор Петрович Ротару
 1983 — Будь счастлива, Юлия! — Бадя Тудос
 1983 — Комбаты — замполит
 1983 — Среди тысячи дорог — эпизод
 1984 — Тревожный рассвет — Антон
 1985 — Поезд вне расписания — Игорь Андреевич Яров
 1986 — На острие меча — военком
 1986 — Лучафэрул — эпизод
 1986 — Таинственный узник — падре
 1987 — Золотая свадьба — Мирон
 1987 — Ваш специальный корреспондент — Георгий Иванович
 1988 — Коршуны добычей не делятся — эпизод
 1989 — Стук в дверь — председатель
 1990 — Троица — Савка
 1990 — Кодры — Харцуг
 1991 — Игра в смерть, или Посторонний — эпизод

Литература 
 Негри Л. — Виктор Чутак в кино и на сцене: Твор. портр. // Советская Молдавия, 11 июня 1978

Ссылки 
 Виктор Георгиевич Чутак // Moldovenii.md

Выпускники Кишинёвского института искусств